El Torneig de Lugano 2019, conegut oficialment com a Samsung Open 2019 o també Ladies Open Lugano 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 7 i el 14 d'abril del 2019 al Tennis Club Lido de Lugano, Suïssa.

La tennista eslovena Polona Hercog va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès, el primer en set anys.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

WTA Tour 2019
Competicions tennístiques a Suïssa
Cantó de Ticino